Miejscowości w USA:
 San Patricio – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie San Patricio
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo San Patricio (ang. San Patricio County) – w stanie Teksas